La linea di successione al trono d'Albania segue il criterio della legge salica.

La monarchia albanese è stata rovesciata nel 1939, quando il re Zog I lasciò il paese a seguito dell'invasione italiana.

Il pretendente e capo del Casato di Zogu, dopo la morte del re Zog nel 1961, divenne il figlio di Zog, Leka Zogu I, principe ereditario d'Albania. Alla morte di quest'ultimo, avvenuta nel 2011, gli successe il figlio Leka Zogu, nato nel 1982, che ha preso il nome di Leka II, principe d'Albania.

Seguendo tale linea di successione, tuttavia, non è chiaro, in caso di morte senza eredi del principe Leka II, se venisse designato un cugino di suo padre a diventare capo della Casa di Zogu e, quindi, pretendente al trono, per essere precisi:

(1) Skënder Zogu (nato nel 1933);

(2) Mirgin Zogu (nato nel 1937);

(3) Alexandre Zogu (nato nel 1963);

(4) Michel Zogu (nato nel 1966).

Voci correlate 
Legge di successione dinastica

A